Зальково — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Александровского сельского поселения. Население — 25 жителей (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 7 км к юго-западу от Монастырщины, в 46 км западнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Вихра. В 48 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Починок на линии Смоленск — Рославль.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Персоналии 
 В деревне родился Туриков, Алексей Митрофанович — советский лётчик, Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Монастырщинского района